Мария от Прусия () може да се отнася за:

 Мария от Прусия (1579–1649), дъщеря на Албрехт Фридрих, херцог на Прусия
 Мария от Прусия (1825–1889), дъщеря на принц Вилхелм, съпруга на крал Максимилиан II Йозеф от Бавария
 Мария от Прусия (1855–1888), дъщеря на принц Фридрих Карл от Прусия

Други:
 Мария от Саксония-Ваймар-Айзенах (1808–1877), съпруга на принц Карл Александър от Прусия
 Мария Анна Амалия фон Хесен-Хомбург (1785–1846), принцеса на Прусия, съпруга на Вилхелм от Прусия
 Мария Анна Фридерика от Прусия (1836–1918), съпруга на ландграф Фридрих Вилхелм от Хесен-Касел
 Мариана Оранска-Насау (1810–1883), принцеса на Нидерландия, съпруга на принц Албрехт от Прусия